Hang on (Heart) (2009), een lied van de Nederlandse band Heart
 Hang on (Plumb) (2009), een lied van de Amerikaanse zangeres Plumb
 Hang on (Stan Van Samang) (2010), een lied van de Belgische zanger Stan Van Samang
 Hang on (Weezer) (2011), een lied van de Amerikaanse band Weezer
 Hang-On (Sega) (1985), een computerspel van Sega